Il singolare del torneo di tennis Swedish Open 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Fernando Meligeni che ha battuto in finale Christian Ruud 6-4 6-4.

Teste di serie 

 Jonas Björkman (primo turno)
 Gilbert Schaller (primo turno)
 Bernd Karbacher (secondo turno)
 Bohdan Ulihrach (secondo turno)

 Carlos Costa (semifinali)
 Christian Ruud (finale)
 Marc Kevin Goellner (quarti di finale)
 Anders Järryd (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swedish Open 1995
ATP Tour 1995